Aumento, aumentado y aumentar puede referirse a:
 Crecimiento
 Incremento
 Aumento (heráldica)
 Lente de aumento
 Zum
Dodecaedro aumentado
Cubo truncado aumentado
Prisma hexagonal aumentado
Prisma triangular aumentado
Prisma pentagonal aumentado
Dodecaedro truncado aumentado
Tetraedro truncado aumentado
Icosaedro tridisminuido aumentado